Eger magyar város német neve

 Németország
Erlau, település Szászországban
Erlau, Bajorország folyója